Біпер ( від beep — гудок, звуковий сигнал) — загальна назва різнорідних пристроїв, призначених для подання або пов'язаних із звуковими сигналами.

 Біпер — спеціальний пристрій, призначений для генерації тонів DTMF, що використовується спільно з телефонами, які не підтримують тоновий набір.
 Біпер притуляють до мікрофона телефонної трубки і використовують його власну клавіатуру для набору номера або управління системами голосових меню (IVR).
 Біпер — приймач-передавач на випадок попадання у снігову лавину (Лавинний детектор). Призначений для прийому і передачі радіосигналу і обладнаний світловим індикаторним табло, що вказує азимут і відстань в метрах до передавального біпера, працюючого на частоті 457 kHz (стандартна частота для усіх існуючих біперів).
 Прилад призначений для використання професійними рятувальними службами, а також альпіністами, гірськолижниками, сноубордистами — усіма, хто схильний до ризику лавинної небезпеки.
 Біпер — цифровий пейджер. Рідше звичайний літерно-цифровий пейджер.
 Біпер — жаргонна назва вмонтованого динаміка персонального комп'ютера («спікера»).